Trojan peut désigner :

Informatique 
 , le terme anglais pour un cheval de Troie informatique ;
 Trojan (jeu vidéo), un jeu vidéo développé par Capcom ;

Films 
 Trojan War, film américain de 1997 ;

Patronymes 
 Trojan de Saintes, un évêque de Saintes ;
 Trojan, nom du personnage principal du film de Thomas Arslan, "Im Schatten" ;

Toponymes 
 Trojan (ville), une ville de Bulgarie ;
 Saint-Trojan, une commune de la Gironde ;
 Saint-Trojan-les-Bains, une commune de l’île d’Oléron ;
 Boutiers-Saint-Trojan, une commune de la Charente.

Armement 
 Trojan, un modèle de pistolet de type 1911 fabriqué par STI ;
 Trojan (véhicule blindé), le nom d'un véhicule blindé des Royal Engineers (corps du génie militaire britannique) de la British Army ;
 Trojan, le nom d'un avion de North American de type T-28 ;

Marques ou groupes 
 Trojan (marque), une marque de préservatifs masculins ;
 Trojan Records, une maison de disques ;
 Trojan, une ancienne écurie de Formule 1 ;
 Trojans de Troy, équipe universitaire de Troy (Alabama) ;
 Trojans, le nom d'une catégorie de skinheads antifascistes ;